Head kan syfta på:

 Head (film) – en musikfilm
 Head (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Head (soundtrack) – soundtrack för samma film med gruppen The Monkees
 Head (musikalbum av The Jesus Lizard) – ett musikalbum av gruppen The Jesus Lizard
 Head NV – en tillverkare av sportutrustning
 Head-up-display – en flygplansteknologi som innebär att viktig data projiceras på en genomskinlig skärm eller direkt på vindrutan
 Head Island – en ö i Antarktis